Radeon HD8000 — это серия видеокарт, разработанных AMD. По слухам, AMD выпустила семейство во втором квартале 2013 года с картами, изготовленными по 28 нм процессу и использующими улучшенную архитектуру Graphics Core Next.Тем не менее, серия 8000 оказалась OEM-модернизированной серией 7000 (хотя Bonaire — это чип на основе GCN 2.0, поэтому является более новой разработкой).

Модели

Настольные модели

Интегрированные модели

См. также 
 Список видеокарт AMD и Radeon

Примечания

Ссылки 
 

Видеокарты